

Geografia 
 Aventino, uno dei sette colli di Roma.
 Aventino, una zona urbanistica del comune di Roma.
 Aventino, un fiume dell'Abruzzo meridionale.
 Comunità Montana Aventino-Medio Sangro.
 Piccolo Aventino, altro nome del rione di Roma San Saba.

Persone 
 Aventino (mitologia), figlio di Eracle e della sacerdotessa Rea.
 Aventino (re), re latino.
 Aventino Frau un politico italiano.
 Giovanni Aventino, storico tedesco
 tre santi francesi portano il nome di Aventino (Aventino di Chartres, Aventino di Troyes, Aventino di Larboust).

Avvenimenti 
 Secessione aventiniana, un atto di protesta attuato nel 1924 dai membri del Parlamento italiano.
 Aventino, una contrada del Palio dei Somari di Montepulciano Stazione che si svolge ogni anno la prima domenica di settembre.